Brasowanie - obracanie rei pod najkorzystniejszym kątem do wiatru za pomocą brasów. Czynność tę wykonuje się zazwyczaj dla wszystkich rei danego masztu jednocześnie.

Manewry i czynności przy jachcie